Die Meisterschaft der Saison 1987/88 der Perwaja Liga, der zweithöchsten sowjetischen Eishockeyspielklasse, wurde in zwei Staffeln mit jeweils zehn Mannschaften ausgetragen.

Modus 
Die Mannschaften traten während der Vorrunde vier Mal innerhalb der Zonen gegeneinander an. Die jeweils drei bestplatzierten Teams der Zonen spielten in der Aufstiegsrunde gegen die vier schlechtesten Klubs (Plätze elf bis vierzehn) der Wysschaja Liga. Die vier bestplatzierten Mannschaften dieser Spielrunde stiegen in die höchste Spielklasse auf.

Die Mannschaften auf den Plätzen vier bis acht aller Zonen trugen eine Platzierungsrunde aus, während die Mannschaften auf den Plätzen neun und zehn in der Abstiegsrunde mit den sechs besten Teams aus der Wtoraja Liga um den Verbleib in der Perwaja Liga spielten. Die vier Bestplatzierten der Abstiegsrunde qualifizierten sich für die Perwaja Liga der folgenden Saison.

Vorrunde

Westzone

Ostzone

Aufstiegsrunde

Platzierungsrunde

Aufstiegsrunde der Wtoraja Liga

Weblinks 
 1987/1988 42-й ЧЕМПИОНАТ СССР bei hockeyarchives.ru
 Endtabelle (russ.)

1987
Eishockeysaison 1987/88